Stroj času je fiktivní hypotetické zařízení pro cestování časem. Název Stroj času či Time Machine může být i název několika uměleckých děl:

 Stroj času (román) – román Herberta George Wellse z roku 1895
 Stroj času (film, 1960) – filmová adaptace z roku 1960
 Stroj času (film, 1993) – mexický film, který režíroval Guillermo del Toro, známý také pod originálním názvem Cronos
 Stroj času (film, 2002) – filmová adaptace z roku 2002

Externí odkazy